Илья́ Па́влович Ко́жар ( — ) — Герой Советского Союза, секретарь Гомельского подпольного областного комитета КП(б)Б, командир Гомельского партизанского соединения, генерал-майор. Участник партизанского движения в Белоруссии. Награждён двумя орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени и различными медалями.

Биография 
Родился  в деревне Малое Гальцево Могилевской губернии Российской империи (ныне Толочинский район, Витебская область, Республика Беларусь) в крестьянской семье. По национальности — белорус. С 1924 года работал в населённом пункте Коханово Оршанского округа. С 1926 года Илья член ВКП(б), а потом и КПСС. С 1929 года он участвует в партийной работе. С 1932 года — секретарь Брагинского, а затем первый секретарь Ветковского и Лоевского райкомов КП(б)Б. С 1940 года он на должности ответственного секретаря газеты «Гомельская правда», а с января 1941 года секретарь Гомельского обкома КП(б)Б.

Участвовал в Великой Отечественной войне с июля 1941 года. Он был одним из организаторов и руководителей подполья и партизанского движения в Белорусской ССР. Начиная с августа 1941 года — секретарь Гомельского подпольного обкома КП(б)Б. С ноября 1942 года он назначен командиром Гомельского партизанского соединения, состоящего из 6 отрядов: Гомельского, Лоевского, Речицкого, Жлобинского, Буда-Кошелёвского и Уваровичского.

Для более тесного поддержания связи с командованием партизанских отрядов, перешел в Лоевский район, где действовал партизанский отряд «За Родину». С весны 1943 года штаб соединения Ильи Кожара находился в Речицком районе. В июле 1943 года — во время Курская битва — соединение Ильи Кожара получило директиву из Центрального штаба партизанского движения о нанесении ударов по железнодорожным путям. Партизанские отряды вышли на отведённые им участки и только за одну ночь подорвали около тысячи рельсов, пустили под откос 2 немецких эшелона и уничтожили свыше полутора сотен немецких солдат и офицеров.

Против партизанского соединения Ильи Кожара немецкое командование неоднократно принимало карательные операции. Например, в район Речицы прибыли дивизия СС и два полка полевой жандармерии. Подразделение заняло оборону на опушке леса в районе деревни Узнож. 13 июня 1943 года около этой деревни завязался ожесточенный бой, который закончился только в 9 часов вечера после очередной бесплодной попытки немцев прорваться через оборону партизан. На месте боя у деревни Узнож теперь стоит памятник-обелиск.

Постановлением Совета Народных Комиссаров СССР от 16 сентября 1943 года № 1000 — одному из десяти командиров партизанских формирований Белорусской ССР — И. П. Кожару присвоено воинское звание «генерал-майор».

10 ноября 1943 года началась Гомельско-Речицкая наступательная операция войск Белорусского фронта под командованием К. К. Рокоссовского. Главный удар наносился 65-й армией на левом крыле фронта с плацдарма у Лоева. 17 ноября 1943 года частями 65-й армии Речица была освобождена, при этом были захвачены большие трофеи и множество пленных. Командующий 65-й армией П. И. Батов отмечал, что «главная роль в этой операции была отведена соединению Ильи Кожара».

Вскоре партизанское соединение Ильи Кожара было расформировано, и около 6 тысяч партизан вошли в состав частей Белорусского фронта.

Указом Президиума Верховного Совета СССР «О присвоении звания Героя Советского Союза белорусским партизанам» от 1 января 1944 года за «образцовое выполнение правительственных заданий в борьбе против немецко-фашистских захватчиков в тылу противника и проявленные при этом отвагу и геройство и за особые заслуги в развитии партизанского движения в Белоруссии» удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 2231).

В 1943-47 годах — секретарь Гомельского областного комитета КП(б)Б, а затем он работал в аппарате ЦК КП(б)Б. В 1947-63 годах он директор Республиканской партийной школы при ЦК КПБ, которая в 1956 году переименована в Минскую Высшую партийную школу. Член ЦК КПБ в 1952-58 годах и 1960-61 годах, а с 1961 года — член Ревизионной комиссии КПБ. В 1963 году он её председатель. Работал преподавателем истории в Белорусском государственном университете. Избирался депутатом Верховного Совета БССР 3-5 и 7-го созывов.

Проживал в Минске до своей кончины. Скончался 13 октября 1967 года и был похоронен в Минске.

Память 
 Установлена мемориальная доска на здании бывшей Минской Высшей партийной школы
 В честь И. П. Кожара названа улица в Гомеле и Кохановская школа Толочинского района Витебской области Беларуси
 Установлена мемориальная доска на доме одноимённой улицы в Гомеле
 Мурал с изображением И. П. Кожара на жилом здании одноимённой улицы в Гомеле

Примечания

Литература 
 Князьков А. С. Партизаны — генералы Великой Отечественной войны. // Военно-исторический архив. — 2008. — № 5. — С.107.
 Кожар Ілья Паўлавіч // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі : у 6 т. / рэдкал. Г.П. Пашкоў [і інш.]. – Мн., 1997. – Т. 4. – С. 223.

Ссылки 

 

Партизаны Великой Отечественной войны
Партизаны Белоруссии
Командиры партизанских отрядов и соединений в Великой Отечественной войне
Военачальники Великой Отечественной войны
Депутаты Верховного Совета Белорусской ССР 3-го созыва
Члены ЦК КП Белоруссии
Похороненные на Восточном кладбище Минска
Председатели Ревизионной комиссии КП Белоруссии
Первые секретари Гомельского обкома КП Белоруссии
Вторые секретари Гомельского обкома КП Белоруссии
Депутаты Верховного Совета Белорусской ССР 4-го созыва
Депутаты Верховного Совета Белорусской ССР 5-го созыва
Депутаты Верховного Совета Белорусской ССР 7-го созыва
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании